La compétition de Rugby à sept aux Jeux du Commonwealth de 2014 se déroule à l'Ibrox Stadium de Glasgow en Écosse. C'est la cinquième fois que le rugby à sept figure au programme des épreuves des Jeux du Commonwealth.

Pour la première fois depuis l'apparition du rugby à sept, la Nouvelle-Zélande concède une défaite, lors de la finale contre l'Afrique du Sud.

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale

Tableau final 

Places de 5 à 8 :

Tableau de classement

Références

Liens externes 

2014
Jeux du Commonwealth de 2014
Commonwealth
Rugby à sept en Écosse